Ensemble intercontemporain, также в орфографии InterContemporain (неологизм, образованный из inter «между», подразумевается «международный» + contemporain «современный») — французский инструментальный ансамбль (фактически камерный оркестр), специализирующийся на исполнении музыки XX и XXI веков. Позиционирует себя как «ансамбль солистов» (всего 31). Финансируется Министерством культуры и коммуникаций Франции и парижским муниципалитетом.

Краткий очерк деятельности 
Основан в 1976 в Париже Пьером Булезом. Несмотря на то, что Булез не был официально художественным руководителем ансамбля, фактически он концертировал и делал аудиозаписи с ансамблем со дня его основания до конца 2000-х годов. Ансамблем руководили М. Табачник, П. Этвёш и другие музыканты из разных стран, с 2013 года — немецкий композитор М. Пинчер.

С 1995 по январь 2015 Ensemble intercontemporain размещался в музыкальном и культурно-развлекательном комплексе «Город музыки» (Cité de la musique, в XIX округе Парижа), после этого — в концертно-музыкальном комплексе «Парижская филармония». Ансамбль тесно связан с музыкальным институтом IRCAM (), но представляет собой независимый коллектив.

За время своего существования ансамбль осуществил мировые премьеры св. 200 музыкальных сочинений. В обширной дискографии ансамбля Б.Барток, А.Берг, Л.Берио, Х.Бёртуисл, П.Булез, Э.Варез, А.Веберн, Э.Картер, Я.Ксенакис, Д.Куртаг, Д.Лигети, О.Мессиан, Л.Ноно, Э.Нуниш, Э.Парра, А.Посадас, И. Ф. Стравинский, Л.Франческони, Чин Ынсук, А.Шёнберг и другие композиторы XX—XXI веков. Из наиболее значительных творческих достижений Ensemble intercontemporain — полное собрание сочинений Веберна в аудиозаписи, осуществлённое под руководством Булеза в 1992 году.

Руководство 
 Мишель Табачник (1976—1977)
 Петер Этвёш (1979—1991)
 Дэвид Робертсон (1992—1999)
 Джонатан Нотт (2000—2005)
 Сусанна Мялкки (2006—2013)
 Маттиас Пинчер (2013-)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт (с дискографией)

Ансамбли современной музыки
Камерные ансамбли Франции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы по алфавиту